Desa Gudang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gudang (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 107,81), Jawa Barat, 
 Desa Gudang (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 107,23), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar